Samoilow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Grigorjewitsch Samoilow (1907–2002), sowjetischer Chemiker
 Igor Nikolajewitsch Samoilow (* 1981), russischer Bogenbiathlet
 Jakow Wladimirowitsch Samoilow (1870–1925), russischer Mineraloge, Geologe und Hochschullehrer
 Jewgeni Walerianowitsch Samoilow (1912–2006), russischer Schauspieler
 Sergei Samoilow (1958–2009), kasachischer Bergsteiger
 Wladimir Jakowlewitsch Samoilow (1924–1999), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler

Samoilow ist auch der Name folgender geographischer Objekte:
 Samoilow (Insel), Insel im Lenadelta 
 Samoilow (Chutor), Landgut im Gulkewitschski Rajon der Region Krasnodar

Siehe auch:
 Samoilov
 Samoilovs
 Samoilowa